Bert Schoofs (politicus)
Bert Schoofs (Nederlands tafeltennisser)